Ел Бајито има више значења:

 Ел Бајито (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бајито (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику